David Thorpe (pilot de trial), pilot de trial anglès nascut el 1945.
 David Thorpe (pilot de motocròs), pilot de motocròs anglès nascut el 1962.